Kausalya (Sanskrit  „aus dem Kosala-Reich“) bezeichnet:

mehrere Personen in der indischen Mythologie:

 Kausalya (Frau des Dasharatha), Mutter von Rama
 Kausalya (Frau des Satvat)
 Kausalya (Mutter von Dhritarashtra)

Außerdem:
 Kausalya (Schauspielerin) (* 1979), indische Schauspielerin